El término iglesia del Corpus Christi puede aludir a:

Iglesia del Corpus Christi, iglesia bielorrusa, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Iglesia del Corpus Christi, antigua Sinagoga Mayor de Segovia.